Nimbus (núvol), núvol ombrívol amb els contorns dentats sense una forma definida format a baixa altitud i que origina precipitacions
 Nimbus (Motocicleta), empresa danesa de motocicletes fundada el 1910 per Andersen Fisker, que van deixar de fabricar els seus productes cap a l'any 1960
 Programa Nimbus, sèrie de satèl·lits artificials de la NASA llençats entre 1964 i 1978